1945 steht für:
 1945, Jahreszahl
 1945 v. Chr., Jahreszahl

Filme:
 Das Jahr 1945, DEFA-Dokumentarfilm von Karl Gass (1985)
 1945 (2016), ungarischer Film
 1945 (2017), Madai Thiranthu, indischer Film von Rana Daggubati und Regina Cassandra

Romane:
 1945, Roman von Newt Gingrich und William Forstchen (1995)
 1945 (Robert Conroy), Roman von Robert Conroy (2007)